Александр Резанов:
 Резанов, Александр Иванович (1817—1887) — русский архитектор, академик и профессор Императорской Академии художеств.
 Резанов, Александр Геннадьевич (род. 1948) — гандболист.